Змагання з фехтування на шаблях в командній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування 2022 пройшли 21 липня. Кваліфікація відбулася 20 липня.

Медалісти

Змагання

Фінальний раунд

Основна сітка

Верхня половина

Нижня половина

Змагання за місця

5–8 місце

9–16 місця

13–16 місця

Фінальне положення

Посилання 
 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2022